«Жир» — шестой студийный альбом музыкального коллектива «Н.О.М.» (Неформальное Объединение Молодежи), записанный в 1997 году на студии «A&M» (г. Санкт-Петербург).

В 1997 году группа распалась и получившиеся половинки стали называть по названиям альбомов каждой, соответственно альбом «Жир» принадлежит коллективу «НОМ-Жир» (официально музыканты не расставались со старым названием). В музыкальном плане «Жир» наследовал привычному камерному стилю «Н.О.М.а»

Список композиций 
 АЧ (А, черт!)
 РС (Родная сторона)
 Пт (Птицы)
 ФГ (Фиолетовые гномы)
 ММ (Magic mushrooms)
 ЧИ-3 (Чорт Иваныч-3)
 ДТ-2 (Дедушкин табак-2)
 ЧЛ (Черные лапки)
 СХ (Суперхозяин)
 ОЧ (Озорные чудаки)
 Ур (Урожай)
 ПЛ (Планета людей)

Bonus track:
  MB (Mercedes Benz)

В записи приняли участие 
 И. Н. Турист — вокал, перкуссия
 А.Кагадеев — бас, вокал, перкуссия
 А.Ливер — бас-вокал
 В.Лапин — электрогитара, мандолина (7,8), акустическая гитара (5), ирландская флейта (8)
 Б.Шавейников — барабаны
 Н.Гусев — электроорган
 Н.Рубанов — саксофон (3)
 С.Бутузов — акустическая гитара (11)
 А.Кипяткова — вокал (3,10,12)
 Дж. Джоплин — вокал (13)

Издания 
 1998 — Solyd Records (CD, Компакт-кассета).

Интересные факты 
 В 2002 году увидел свет второй официальный «The Best» НОМ-15. 1987—2002. Альбом «Жир» представлен на нём песней «Черные лапки».
 На песню «Фиолетовые гномы» был снят видеоклип.
 Слово «жир» не имеет какого-либо конкретного смысла и навеяно ассоциациями от слов «пассажир», «барражирует», «автожир», «жирандоль» и прочих.

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте НОМ.
 Страница альбома в web-каталоге «NOM-Releases».

Альбомы группы «НОМ»